Бордо́ни () — итальянская фамилия:
 Бордони, Ирен (1885—1953) — корсиканско-американская актриса и певица.
 Бордони, Карло (род. 1946) — итальянский социолог.
 Бордони, Фаустина (1697—1781) — итальянская оперная певица (меццо-сопрано).

См. также 
 Бордон (значения)